Felfalu másképp Felsőfalu (szlovákul Chvalová), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagyrőcei járás
Bokajfelfalu (románul Ceru-Băcăinți), Románia, Fehér megye
Marosfelfalu (románul Suseni), Románia, Maros megye
Ófelfalu (szlovákul Horná Ves), Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Felsővisnyó (szlovákul Višňové) középkori névalakja, Szlovákia, Zsolnai kerület, Zsolnai járás